Бендиксон — фамилия. Носители:

 Бендиксон, Нанна (1860—1923) — шведская художница.
 Бендиксон, Ивар Отто (1861—1935) — шведский математик.